Die Kommunalwahlen in Hessen 1964 fanden am 25. Oktober 1964 gemeinsam mit den Kommunalwahlen im Saarland 1964 und den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 1964 statt. Die SPD konnte ihr Ergebnis steigern, auch CDU und FDP gewannen Stimmen hinzu. Verlierer waren GDP/BHE und die Freien Wählergemeinschaften.

Rechtsgrundlagen 
Rechtsgrundlage war das hessische Gemeinde- und Kreiswahlgesetz vom 25. Februar 1952.

Gemeindewahlen 
Bei den Wahlen zu den Gemeinderäten wurden die unabhängigen Wählergruppen in den Landkreisen und die SPD in den kreisfreien Städten stärkste Partei, die CDU landete abgeschlagen auf Platz zwei. In absoluten Stimmen ergab sich folgendes Ergebnis:

In Prozent ergab sich folgendes Ergebnis:

Daraus ergab sich folgende Mandatsverteilung in den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen:

Unter "Wahlgemeinschaften" sind auch die Mandate der DFU genannt. Diese erreichte Mandate in den Kreisen Dieburg, Friedberg, Offenbach und Hanau.

Kreiswahlen 
Bei den Wahlen zu den Kreistagen wurde die SPD stärkste Partei, die CDU landete abgeschlagen auf Platz zwei. In absoluten Stimmen ergab sich folgendes Ergebnis:

In Prozent waren das:

Daraus ergab sich folgende Mandatsverteilung:

Literatur 
 Die Kommunalwahlen in Hessen: Ergebnisse der Gemeindewahlen und Kreiswahlen vom 25. Oktober 1962; Ausgabe 10 von Beiträge zur Statistik Hessens, Hessen; Hessisches Statist. Landesamt, 1965, Digitalisat
 Statistisches Handbuch für das Land Hessen 1953, S. 90–100.
 Genosse Trend; in: Der Spiegel vom 4. November 1964, Digitalisat
 Union in Deutschland vom 29. Oktober 1964, Digitalisat

Weblinks

Einzelnachweise 

Hessen
1964